Le championnat de Hongrie de football féminin () est une compétition annuelle de football féminin comprenant l'élite des clubs de football féminin hongrois.

Histoire 
En 1984, le premier championnat hongrois de football féminin officiel est joué entre six équipes. Le László Kórház SC remporte le titre.

L'année suivante le championnat se dispute entre dix équipes, avant de revenir à huit équipes lors de la saison 1987-1988. Le déroulement du championnat et le nombre de participants change de nombreuses fois.

À la fin de la saison 1987-1988, le 1. FC Femina fini en tête du classement pour la première fois, après trois années à la troisième place. Le club remporte neuf autres titres et reste sur le podium jusqu'en 2008, à l'exception du championnat 2003-2004.

Depuis 2001 et la création de la ligue des champions féminine, le vainqueur du championnat se qualifie pour la phase de qualification de cette compétition

Palmarès

Bilan par club

Notes et références

Liens externes 
  
  fr.soccerway.com

Compétition de football en Hongrie
Compétition féminine de football